Ігуаноподібні (Iguania) — інфраряд плазунів з підряду Ящірок ряду Лускатих. Має 10 родин.

Опис 
Протягом довго часу представники більшості родин цього інфраряду належали до родини Ігуанових. Втім після досліджень було виявлено особливість багатьох ящірок, яких до того визнавали за представників родини Ігуанових. За філогенетичними особливостями вони були виділені в окремі родини. Деякі з них залишили в собі назву «ігуани». З 1989 року американськими вченими Даррелом Річмондом Фростом та Річардом Емметом Етеріджем відбулась нова класифікація, яка дійсно дотепер.

Усі родини мають кремезну статуру, гарно розвинуті кінцівки. Є короткий товстий язик, який діє по всій довжині. Мають гребінь різного розміру та довжини.

Більшість відкладають яйця, хоча є й яйцеживородні ящірки.

Розповсюдження 
Мешкають у тропічній Америці, на о. Мадагаскар, в Азії, Австралії.

Класифікація

Родини 
 Родина Agamidae
 Родина Chamaeleonidae
 Родина Corytophanidae
 Родина Crotaphytidae
 Родина Hoplocercidae
 Родина Iguanidae
 Родина Opluridae
 Родина Phrynosomatidae
 Родина Polychrotidae
 Родина Tropiduridae

Філогенія 
Філогенічна кладограма створена за Daza et al. (2012) згідно з морфологічгим аналізом сучасних ігуаноподібних:

Джерела 
 Біологія: Навч. посіб. / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та ін.; За ред. та пер. з рос. В. О. Мотузного. — 3—є вид., випр. і допов. — К.: Вища шк., 2002. — 622 с.
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

Примітки 

Ящірки